Hof, grad u Njemačkoj
 Hof (distrikt), distrikt u Njemačkoj
 Hof (Rhineland-Palatinate, Njemačka) naselje u Njemačkoj
 Hof (Island) naselje u Islandu
 Hof (Vestfold, Norveška), grad i općina u Norveškoj
 Hof (Hedmark, Norveška), bivša općina u Norveškoj